
50-я отдельная бригада оперативного назначения — тактическое соединение Войск национальной гвардии Российской Федерации.

Условное наименование — Войсковая часть № 3660 (в/ч 3660). Сокращённое наименование — 50 оброн.

Дислоцируется в посёлке Казачьи Лагери Ростовской области.

История 
Соединение ведёт историю от 100-й дивизии оперативного назначения МВД СССР, которая была создана 1 октября 1989 года. 100-я дивизия в свою очередь сформирована на базе 14-й танковой дивизии (формирования 1974 года), дислоцировавшейся в г. Новочеркасск, г. Каменск-Шахтинский, п. Казачьи Лагери, п. Персиановский и находившейся в окружном подчинении СКВО.

Первое боевое задание бойцы дивизии получили в Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) Азербайджанской ССР (АзССР) в ходе разгоревшегося там армяно-азербайджанского конфликта. В дальнейшем военнослужащие 100-й дивизии оперативного назначения участвовали в первой и второй чеченских войнах.

С мая по ноябрь 1992 г. военнослужащие 100-й дивизии оперативного назначения участвовали в операциях по поддержанию чрезвычайного положения в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии. С ноября 1992 по декабрь 1994 гг. 100-я дивизия оперативного назначения находилась в зоне осетино-ингушского конфликта.

В 2006 году дивизия была реорганизована в 50-ю отдельную бригаду оперативного назначения.

За время существования соединения, двенадцати военнослужащим бригады присвоено звание Герой Российской Федерации — десяти из них посмертно.

Состав 
 143-й полк оперативного назначения в/ч 6910 (а.казачьи лагери)
 186-й отдельный инженерно-сапёрный батальон, в/ч 3666 (п. Казачьи Лагери)
 7-й отряд специального назначения «Росич», в/ч 3719 (г. Новочеркасск).

Отличившиеся воины 
  Зозуля, Андрей Станиславович
  Кадырбулатов, Рафик Валитович
  Петрушко, Сергей Игоревич 
  Терешкин, Олег Викторович 
  Цымановский, Виталий Витальевич

Примечания

Литература 
 

Внутренние войска МВД Российской Федерации
Росгвардия
Воинские части и формирования, созданные в 1989 году